Молина-де-Сегура () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-Медия-дель-Сегура. Занимает площадь 169 км². Население — 71 890 человек (на 2019 год). Расстояние до административного центра провинции — 8 км.

Покровителями города считаются святой Викентий Сарагосский и .

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Molina de Segura
 
 

Муниципалитеты Мурсии